U19-Europamästerskapet i fotboll 2013 är 2013 års U19-Europamästerskap i fotboll och spelas i Litauen mellan den 20 juli och 1 augusti. Enbart spelare födda efter den 1 januari 1993 tillåts spela i turneringen.

Kvalspel

Ett kvalspel spelades för att avgöra vilka sju lag som skulle deltaga i mästerskapet tillsammans med värdnationen Litauen. Kvalspelet bestod av två omgångar, där den sista omgången bestod av sju grupper där gruppvinnaren gick vidare till Europamästerskapet.

Gruppspel
Lag 1–2: Vidare till semifinal.

Slutspel

2013
Fotboll i Litauen
Fotbollsåret 2013
2013 i Litauen